Ватерполо репрезентација Аустралије представља Аустралију на међународним ватерполо такмичењима.

Највећи успеси Аустралије су бронзана медаља на Светском купу 1993. и две бронзане у Светској лиги 2007. и 2008, док је најбољи резултат на олимпијским играма 5. место у два наврата, а на светским првенствима 4. место.

Резултати на међународним такмичењима

Олимпијске игре
1900 - 1936: Није се квалификовала
1948: 13. место
1952: 17. место
1956: 9. место
1960: 13. место
1964: 9. место
1968: Повукла се
1972: 12. место
1976: 11. место
1980: 7. место
1984: 5. место
1988: 8. место
1992: 5. место
1996: Није се квалификовала
2000: 8. место
2004: 9. место
2008: 8. место
2012: 7. место

Светско првенство

1973: 14. место
1975: 11. место
1978: 11. место
1982: 11. место
1986: 12. место

1991: 8. место
1994: 10. место
1998: 4. место
2001: 10. место
2003: 7. место

2005: 11. место
2007: 10. место
2009: 10. место
2011: Квалификовала се

Светски куп

1979: Није се квалификовала
1981: 7. место
1983: Није се квалификовала
1985: 7. место
1987: Није се квалификовала

1989: 7. место
1991: 7. место
1993:  3. место
1995: Није се квалификовала
1997: Није се квалификовала

1999: 8. место
2002: Није се квалификовала
2006: Није се квалификовала
2010: 6. место

Светска лига

2002: Није учествовала
2003: Квалификациони турнир
2004: Квалификациони турнир
2005: Квалификациони турнир

2006: 4. место
2007:  3. место
2008:  3. место
2009: 6. место

2010: 4. место
2011: 6. место
2012: 7. место

Види још
Женска ватерполо репрезентација Аустралије

Спољашње везе 

 Званичан сајт Ватерполо савеза Аустралије - australianwaterpolo.com.au

А
Репрезентације Аустралије
Ватерполо у Аустралији